Chippewa désigne à la fois un peuple amérindien et leur langue et plusieurs lieux géographiques des États-Unis.

Peuple 
 Le peuple chippewa
 Leur langue, le chippewa

Entreprise 
 Chippewa Boots entreprise américaine créée en 1901.

Rivières 
 Chippewa (rivière du Michigan) 
 Chippewa (rivière du Minnesota) 
 Chippewa (rivière du Wisconsin)

Ville 
 Lake Chippewa

Mycologie
 Bolet du Chippewa